International house :
 International House, film américain sorti en 1933
 International House of Prayer, Maison internationale de la prière